Huerta del Rey puede hacer referencia a: 
 Huerta de Rey municipio de la provincia de Burgos (España).
 Huerta del Rey, barrio de Valladolid (España).
 Huerta del Rey, antiguo parque y cazadero real situado a las afueras de Valladolid (España).
 Huerta del Rey-Vallellano, barrio de Córdoba (España).